La ville belge de Charleroi est desservie par plusieurs gares du réseau de la Société nationale des chemins de fer belges:

 La gare de Charleroi-Ouest
 La gare de Charleroi-Central, anciennement Charleroi-Sud.

D'autres gares se situent également sur le territoire de la ville de Charleroi, mais ne portent pas le nom de la ville dans leurs dénomination. Il s'agit de:

 La gare de Couillet
 La gare de Gilly-Sart-Allet
 La gare de Jumet
 La gare de Lodelinsart
 La gare de Marchienne-au-Pont
 La gare de Marchienne-Zone
 La gare de Roux